Carlo Parisi – magistrato, giurista e poeta italiano
 Carlo Parisi – allenatore di pallavolo italiano